Mühlenau (Alster), afluent de l'Alster (Elba)
 Mühlenau (Hogenfeld), riu que desemboca a la Mar Bàltica al Kieler Bucht
 Mühlenau (Husum), riu que desemboca via el Husumer Au al mar del Nord a Husum
 Mühlenau (Pinnau), afluent del Pinnau
 Mühlenau (Kollau), afluent del Kollau (Tarpenbek)